Songs ("canzoni" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Songs – album di Mike Francis del 1987
 Songs – album di Luther Vandross del 1994
 Songs – album di Rich Mullins del 1996
 Songs – album di John Greaves del 1996
 Songs – album di Regina Spektor del 2002
 Songs – album di Riccardo Cocciante del 2005
 Songs – album di Adrianne Lenker del 2020